

Geografia
Ulmi, comune della Romania nel distretto di Dâmbovița
Ulmi, comune della Romania nel distretto di Giurgiu

Zoologia
Panonychus ulmi, un artropode meglio conosciuto come Ragnetto rosso dei fruttiferi e della vite